El acrónimo PGC puede referirse a:

 Plan General de Contabilidad (España), el texto legal que regula la contabilidad  de las empresas en España.
 Catálogo de Galaxias Principales, un catálogo astronómico.
 Parque Guardia Civil, siglas que figuran en sus matrículas.